La statue dite de du Guesclin est une statue équestre située à Caen, dans le département du Calvados, en France. Réalisée par Arthur le Duc dans les années 1910, elle représente un chevalier à cheval, identifié au moins depuis les années 1920 comme étant Bertrand du Guesclin.

Localisation 
La statue équestre se trouve à l'extrémité des fossés Saint-Julien, sur la place Saint-Martin.

Histoire 
 Bertrand du Guesclin, noble breton né en 1320, fut armé chevalier par le roi de France Charles V. Il se battit contre les Anglais en Bretagne, en Normandie et dans le Maine. Ayant eu un rôle décisif dans le rétablissement de l'autorité royale en Normandie notamment, il fut nommé connétable en 1370. Quelque temps après, il fut accueilli en héros par les Caennais qui lui offrirent des fêtes splendides huit jours durant. 

La statue est présentée par Arthur le Duc au salon de 1912 puis en 1914 dans sa version de bronze. Après sa mort survenue en , c'est sa veuve qui offre la statue à la ville de Caen en . Après décision du conseil municipal de son installation place Saint-Martin en , on demande à André Guillemin-Tarayre un socle qui sera fin prêt en . L'identification au connétable est ajoutée en 1925. Son déboulonnement et sa fonte sont envisagés sous le régime de Vichy, dans le cadre de la mobilisation des métaux non ferreux. Elle est retirée de la liste des statues en bronze sacrifiées, car elle représente un adversaire des Anglais. D'autres statues en bronze ont également été épargnées, grâce au même argument : la statue du connétable de Richemont à Vannes et le monument commémoratif de la bataille de Formigny, toutes deux du même artiste, ainsi que celle de Napoléon  à Cherbourg, œuvre d'Armand Le Véel.

Protection 
Le monument et le socle font l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le .

Description 

Le monument est une statue de bronze dont le socle est en granit breton et fait . Le Duc a apporté un grand soin dans le traitement du mouvement du vêtement, de l'armure et surtout du cheval.

La tenue de ce chevalier est une tenue militaire de la deuxième partie du . En effet, le casque à bassinet, les plaques de protection en métal (genouillères et coudières) fixées sur la cotte de mailles, les éperons à pointe, la longue épée accrochée à l'arçon de la selle sont contemporains de la première partie de la guerre de Cent ans.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Le patrimoine des communes du Calvados, Flohic Éditions, 2001 , p. 459

Articles connexes 
 Liste des œuvres d'art de Caen
 Liste d'œuvres d'art public dans le Calvados
 Liste des monuments historiques de Caen
 Liste des monuments historiques du Calvados

Liens externes 
 
 
 Et Du Guesclin galopa place Saint-Martin..., ouest-france.fr, 28 mars 2015
 Patrimoine. Le retour de la statue de Du Guesclin, à Caen, cotecaen.fr, 6 avril 2011
 Statues à l'honneur en Normandie, patrimoine-normand.com
 Rénovation de la statue de du Guesclin à Caen, novembre 2011

Sculpture en bronze
Monument historique inscrit en 2006
Sculpture française du XXe siècle
Sculpture dans le Calvados
Caen
Monument historique à Caen
Sculpture en plein air en France